Heussinger ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbero Heussinger (1923–2011), österreichischer Geistlicher
 Marc Heußinger (* 1966), deutscher Manager
 Werner H. Heussinger (* 1970), deutscher Ökonom und Autor